Trzyliterowy skrót oznaczający:
 Uczniowski Klub Sportowy
 Urząd Kontroli Skarbowej
 UKS Skierniewice - Klub Piłkarski

Zobacz też 
 UKS 1 – gromada kulista